Nigrignano (Grinjan): insediamento del comune sloveno di Capodistria (Koper)
Nigrignano (Podgrad pri Vremah): insediamento del comune sloveno di Divaccia (Divača)